Norrö kan syfta på:

Åland 

 Norrö (Finström, Åland), 
 Norrö (Föglö, Åland) –del av ön Östersocknen ,

Sverige 

 Norrö, Österåkers kommun, del av Åkersberga, Stockholms län, 
 Norrö, Haninge kommun, del av Rånö, Stockholms län,

Se även
Norrön (olika betydelser)